Коисикава может означать:

 Коисикава — исторический район Токио, существовавший как административная единица с 1889 по 1947 год, название которому дала находившаяся здесь деревня.
 Коисикава Коракуэн — сад, расположенный в районе Бункё в Токио.
 Коисикава, Масахиро (1952—2020) — японский астроном и первооткрыватель астероидов.